() — японский микробиолог, военный преступник, генерал-лейтенант Императорской армии Японии. Проводил биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими пленными.

Биография

Ранние годы 
Родился в деревне Сибаяма, округ Самбу, префектура Тиба. Изучал медицину в Императорском университете Киото. В 1922 году получил назначение в 1-й армейский госпиталь и медицинскую школу в Токио. Два года спустя перешёл обратно в университет Киото. В 1928—1930 годах осуществил исследовательскую поездку в западные страны, где занимался изучением эффектов биологического и химического оружия. Миссия Исии была признана чрезвычайно успешной, и вскоре он попал под патронат военного министра Садао Араки.

Исследования биологического оружия 

В 1932 году Исии начал эксперименты с биологическим оружием в виде секретного проекта японской армии в крепости Чжунма. В 1936 году близ Харбина был развёрнут лагерь Отряда 731. Исследования были засекречены, и для отвода глаз отряд занимался изысканиями в области обеззараживания воды. 9 февраля 1939 года в Токио Исии прочитал лекцию о бактериологическом оружии в большом конференц-зале военного министерства. Также перед зрителями была произведена вивисекция.

В 1940 году Сиро Исии был назначен начальником управления биологического оружия Квантунской армии, также он работал в бактериологическом департаменте Военно-медицинской академии. В 1942 году начались испытания бактериологического оружия, для которых использовались китайские военнопленные и мирные жители. Параллельно отрядом 731 производились опыты по заражению людей с помощью различных микроорганизмов, провоцировались аборты, сердечные приступы, обморожения. В 1942—1945 годах Исии был главным военным врачом 1-й японской армии.

После войны 
В конце Второй мировой войны был арестован американцами. Однако в 1946 году по ходатайству генерала Макартура власти США предоставили ему иммунитет от преследования в обмен на данные об исследованиях биологического оружия, основанных на экспериментах над людьми. В итоге Сиро Исии не предстал перед Токийским судом и не понёс наказания за военные преступления. Согласно высказываниям его дочери Харуми, он умер в Японии от рака горла, перед смертью принял католицизм. По некоторым сведениям, он посещал США и продолжал свои исследования в Мэриленде.

См. также 
 Макино, Акира

Примечания

Литература 
 Крылова Н. Е. Уголовное право и биоэтика : уголовно-правовые проблемы применения современных биомедицинских технологий : диссертация … доктора юридических наук : 12.00.08. — , 2006. — С. 222.
 Антипов М. А., Ардзенадзе Я. Т. «Отряд № 731» как историческое свидетельство человеческой деструктивности. //ББК 87 Ф 42. — 2011. — С. 101.
 Романова В. В. От Токийского суда к Хабаровскому: из истории подготовки судебного процесса над японскими военными преступниками-бактериологами // History of Medicine. — 2015. — Т. 2. — №. 1. — С. 72—82.

Выпускники Киотского университета
Медики Японии
Военачальники Второй мировой войны
Генералы Японии
Японские военные преступники Второй мировой войны
Биологическое оружие
Умершие от рака горла